Harissa (gerecht), een Armeens gerecht uit de Araratvlakte
 Harissa (saus), een Tunesische hete rode saus